Mužská čtyřhra U.S. Men's Clay Court Championships 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do deblové soutěže houstonského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chilsko-argentinský pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, kteří v úvodním kole podlehli Mirnému s Oswaldem.

Vítězem se stal nenasazený bělorusko-rakouský pár Max Mirnyj a Philipp Oswald, který ve finále zdolal německo-chorvatskou dvojici Andreho Begemann s Antoniem Šančićem. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–4 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [11–9]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej ze čtyř odehraných finále od léta 2017, kdy vytvořili pár. 40letý veterán Mirnyj vybojoval na okruhu ATP Tour padesátý druhý deblový titul a pro 32letého Oswalda to bylo osmé takové turnajové vítězství. Poražení finalisté odehráli první společný turnaj.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Ryan Harrison /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Santiago González /  Donald Young (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2018
Tenis v USA v roce 2018